Stokvis (voedsel), gedroogde vis
 In het Afrikaans is stokvis de Zuid-Afrikaanse heek

Personen 
 Anthony Stokvis (1855-1924), een Nederlands genealoog
 Barend Joseph Stokvis (1834-1902), een Nederlands arts en hoogleraar in de fysiologie en pathologie
 Benno Stokvis (1901-1977), advocaat, radiospreker, auteur en Nederlands Tweede Kamerlid voor de CPN
 Eugène Stokvis (1866-1932), industrieel
 Co Stokvis, hoofdredacteur De Telegraaf
 Jo Stokvis ( 1875-1951), Nederlands journalist en lid van de Tweede Kamer voor de SDAP en de PvdA
 René Stokvis (producent) (*1942), een Nederlands producent en regisseur van televisieprogramma's
 Ruud Stokvis (*1943), een Nederlands roeier
 Willemijn Stokvis (*1937), een Nederlands kunsthistorica

Overig 
 R.S. Stokvis, een voormalige Rotterdamse handelsfirma
 Het Stokvis-incident, een stripverhaal van de Kiekeboes
 Mevrouw Stokvis, een onzichtbaar personage uit de stripreeks De Kiekeboes
 Simon Stokvis, een personage uit de Nederlandse comedyserie Toen was geluk heel gewoon